Ciolkovski in Ciolkovska [ciolkóvski/ciolkóvska] imata več pomenov.

Osebnosti 

Priimek več osebnosti (,  (rusko doreformno Цiолковскiй) / Циолковская, ):

 Konstantin Edvardovič Ciolkovski (1857 – 1935), ruski matematik, fizik, letalski, raketni konstruktor, inženir, pedagog in pisatelj.
 Stanislav Fomič Ciolkovski (1788 – 1840, ruski general

 Varvara Jevgrafovna Ciolkovska (1857 – 1940), hči duhovnika Jevgrafa Jegoroviča Sokolova, žena K. E. Ciolkovskega.

Kraji 

 Ciolkovski, mesto v Amurski oblasti, Rusija
 Otok Ciolkovskega, otok ob antarktični obali Zemlje kraljice Maud

Drugo 

 Ciolkovski (Tsiolkovskiy), Lunin krater
 Ciolovski, projekt sovjetske samodejne medplanetarne postaje za raziskovanje Sonca in prisončevega prostora
 Ciolkovski, neodvisna književna revija v Moskvi
 enačba Ciolkovskega, osnovna enačba za gibanje rakete
 stolp Ciolkovskega, vrsta neraketne izstrelitve v vesoljski prostor
 Odprava Ciolkovski, sovjetski vesoljski program za prelet Jupitra načrtovan v 1990-ih
 1590 Ciolkovska (1590 Tsiolkovskaja), asteroid iz družine Flora notranjega dela glavnega asteroidnega pasu

 Ciolkovska, železniško postajališče/peron železniške proge Mitišči-Frjazevo Jaroslavske smeri Moskovske železniške proge

Glej tudi 

 Zvezda KEC
 Ziolkowski

 Ziółkowski

Ruski priimki